Виктор Арсентьевич (Арсенович) Гоглидзе (; 27 ноября 1905, станция Урсатьевская, Сырдарьинская область, Туркестанский край, Российская империя — 22 сентября 1964, Тбилиси) — грузинский шахматист, международный мастер (1950). Заслуженный мастер спорта СССР (1941), судья всесоюзной категории (1956). Отличник физической культуры (1948).

Брат руководящего работника советских органов государственной безопасности Сергея Арсентьевича Гоглидзе. Отец пианистки Марины Мдивани.

Биография 
По образованию инженер. В 1930 году стал первым мастером по шахматам в Грузии.

Был основателем и директором первой детской шахматной школы в Тбилиси (1957). С 1936 по 1953 год президент шахматной федерации Грузии. Автор ряда книг и статей по шахматам.

Основные спортивные результаты

Книги (на русском языке) 
 Избранные партии (1926—1941 гг.). — Тбилиси: Заря Востока, 1949. — 108 с. 10 000 экз.

Литература 
 
 
 Вайнштейн Б. Вспоминая о Витэке. // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 17. — С. 18—20.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
  Jose Raul Capablanca — Victor Goglidze — Moscow, 1935
 Vladas Mikenas — Victor Goglidze — Tbilisi, 1941

Шахматисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Шахматные арбитры СССР
Судьи всесоюзной категории
Отличники физической культуры и спорта